Der var engang kan henvise til:

 Der var engang (teaterstykke) - teaterstykke af Holger Drachmann
 Der var engang (film fra 1907) - film af Viggo Larsen
 Der var engang (film fra 1922) - film af Carl Th. Dreyer
 Der var engang (film fra 1966) - film af John Price
 Der var engang (Tv-film fra 1998) - film af Jan Maagaard
 Der var engang... - en tegnefilmserie fra 1998-2003
 Der var engang (film fra 2011) – dansk kortfilm fra 2011 instrueret af Mads Guldborg Bøge